Кьоїку кандзі (яп. 教育漢字 кьо: іку кандзі) — список із 1006 навчальних кандзі, що складається Міністерством освіти Японії. Повна назва — гакунембецу кандзі хайтохьо (яп. 学年別漢字配当表 гакунембецу кандзі хайто: хьо:, «список кандзі за роками навчання»). Саме цей список визначає, які кандзі будуть вивчати японські школярі на кожному році свого навчання в шести початкових класах.

Кьоїку кандзі є підмножиною Дзьойо кандзі.

Історія 
Вперше список було затверджено 1946 року, він нараховував 881 ієрогліф, 1977 року його було розширено до 996, а 1981 року — до 1006.

Список кандзі

Перший рік 

一, 右, 雨, 円, 王, 音, 下, 火, 花, 貝, 学, 気, 九, 休, 玉, 金, 空, 月, 犬, 見,
口, 校, 左, 三, 山, 子, 四, 糸, 字, 耳, 七, 車, 手, 十, 出, 女, 小, 上, 森, 人,
水, 正, 生, 青, 夕, 石, 赤, 千, 川, 先, 早, 草, 足, 村, 大, 男, 竹, 中, 虫, 町,
天, 田, 土, 二, 日, 入, 年, 白, 八, 百, 文, 木, 本, 名, 目, 立, 力, 林, 六, 五.

Другий рік 

引, 羽, 雲, 園, 遠, 何, 科, 夏, 家, 歌, 画, 回, 会, 海, 絵, 外, 角, 楽, 活, 間, 
丸, 岩, 顔, 汽, 記, 帰, 弓, 牛, 魚, 京, 強, 教, 近, 兄, 形, 計, 元, 言, 原, 戸, 
古, 午, 後, 語, 工, 公, 広, 交, 光, 考, 行, 高, 黄, 合, 谷, 国, 黒, 今, 才, 細, 
作, 算, 止, 市, 矢, 姉, 思, 紙, 寺, 自, 時, 室, 社, 弱, 首, 秋, 週, 春, 書, 少, 
場, 色, 食, 心, 新, 親, 図, 数, 西, 声, 星, 晴, 切, 雪, 船, 線, 前, 組, 走, 多, 
太, 体, 台, 地, 池, 知, 茶, 昼, 長, 鳥, 朝, 直, 通, 弟, 店, 点, 電, 刀, 冬, 当, 
東, 答, 頭, 同, 道, 読, 内, 南, 肉, 馬, 売, 買, 麦, 半, 番, 父, 風, 分, 聞, 米, 
歩, 母, 方, 北, 毎, 妹, 万, 明, 鳴, 毛, 門, 夜, 野, 友, 用, 曜, 来, 里, 理, 話.

Третій рік 

悪, 安, 暗, 医, 委, 意, 育, 員, 院, 飲, 運, 泳, 駅, 央, 横, 屋, 温, 化, 荷, 界, 
階, 寒, 感, 漢, 館, 岸, 起, 期, 客, 究, 急, 級, 宮, 球, 去, 橋, 業, 曲, 局, 銀, 
区, 苦, 具, 君, 係, 軽, 血, 決, 研, 県, 庫, 湖, 向, 幸, 港, 号, 根, 祭, 皿, 仕, 
死, 使, 始, 指, 歯, 詩, 次, 事, 持, 式, 実, 写, 者, 主, 守, 取, 酒, 受, 州, 拾, 
終, 習, 集, 住, 重, 宿, 所, 暑, 助, 昭, 消, 商, 章, 勝, 乗, 植, 申, 身, 神, 真, 
深, 進, 世, 整, 昔, 全, 相, 送, 想, 息, 速, 族, 他, 打, 対, 待, 代, 第, 題, 炭, 
短, 談, 着, 注, 柱, 丁, 帳, 調, 追, 定, 庭, 笛, 鉄, 転, 都, 度, 投, 豆, 島, 湯, 
登, 等, 動, 童, 農, 波, 配, 倍, 箱, 畑, 発, 反, 坂, 板, 皮, 悲, 美, 鼻, 筆, 氷, 
表, 秒, 病, 品, 負, 部, 服, 福, 物, 平, 返, 勉, 放, 味, 命, 面, 問, 役, 薬, 由, 
油, 有, 遊, 予, 羊, 洋, 葉, 陽, 様, 落, 流, 旅, 両, 緑, 礼, 列, 練, 路, 和, 開.

Четвертий рік 

愛, 案, 以, 衣, 位, 囲, 胃, 印, 英, 栄, 塩, 億, 加, 果, 貨, 課, 芽, 改, 械, 害, 
各, 覚, 完, 官, 管, 関, 観, 願, 希, 季, 紀, 喜, 旗, 器, 機, 議, 求, 泣, 救, 給, 
挙, 漁, 共, 協, 鏡, 競, 極, 訓, 軍, 郡, 径, 型, 景, 芸, 欠, 結, 建, 健, 験, 固, 
功, 好, 候, 航, 康, 告, 差, 菜, 最, 材, 昨, 札, 刷, 殺, 察, 参, 産, 散, 残, 士, 
氏, 史, 司, 試, 児, 治, 辞, 失, 借, 種, 周, 祝, 順, 初, 松, 笑, 唱, 焼, 象, 照, 
賞, 臣, 信, 成, 省, 清, 静, 席, 積, 折, 節, 説, 浅, 戦, 選, 然, 争, 倉, 巣, 束, 
側, 続, 卒, 孫, 帯, 隊, 達, 単, 置, 仲, 貯, 兆, 腸, 低, 底, 停, 的, 典, 伝, 徒, 
努, 灯, 堂, 働, 特, 得, 毒, 熱, 念, 敗, 梅, 博, 飯, 飛, 費, 必, 票, 標, 不, 夫, 
付, 府, 副, 粉, 兵, 別, 辺, 変, 便, 包, 法, 望, 牧, 末, 満, 未, 脈, 民, 無, 約, 
勇, 要, 養, 浴, 利, 陸, 良, 料, 量, 輪, 類, 令, 冷, 例, 歴, 連, 老, 労, 録, 街.

П'ятий рік 

圧, 移, 因, 永, 営, 衛, 易, 益, 液, 演, 応, 往, 桜, 恩, 可, 仮, 価, 河, 過, 賀, 
解, 格, 確, 額, 刊, 幹, 慣, 眼, 基, 寄, 規, 技, 義, 逆, 久, 旧, 居, 許, 境, 均, 
禁, 句, 群, 経, 潔, 件, 券, 険, 検, 限, 現, 減, 故, 個, 護, 効, 厚, 耕, 鉱, 構, 
興, 講, 混, 査, 再, 災, 妻, 採, 際, 在, 財, 罪, 雑, 酸, 賛, 支, 志, 枝, 師, 資, 
飼, 示, 似, 識, 質, 舎, 謝, 授, 修, 述, 術, 準, 序, 招, 承, 証, 条, 状, 常, 情, 
織, 職, 制, 性, 政, 勢, 精, 製, 税, 責, 績, 接, 設, 舌, 絶, 銭, 祖, 素, 総, 造, 
像, 増, 則, 測, 属, 率, 損, 退, 貸, 態, 団, 断, 築, 張, 提, 程, 適, 敵, 統, 銅, 
導, 徳, 独, 任, 燃, 能, 破, 犯, 判, 版, 比, 肥, 非, 備, 俵, 評, 貧, 布, 婦, 富, 
武, 復, 複, 仏, 編, 弁, 保, 墓, 報, 豊, 防, 貿, 暴, 務, 夢, 迷, 綿, 輸, 余, 預, 
容, 略, 留, 領, 快.

Шостий рік 

異, 遺, 域, 宇, 映, 延, 沿, 我, 灰, 拡, 革, 閣, 割, 株, 干, 巻, 看, 簡, 危, 机, 
貴, 疑, 吸, 供, 胸, 郷, 勤, 筋, 系, 敬, 警, 劇, 激, 穴, 絹, 権, 憲, 源, 厳, 己, 
呼, 誤, 后, 孝, 皇, 紅, 降, 鋼, 刻, 穀, 骨, 困, 砂, 座, 済, 裁, 策, 冊, 蚕, 至, 
私, 姿, 視, 詞, 誌, 磁, 射, 捨, 尺, 若, 樹, 収, 宗, 就, 衆, 従, 縦, 縮, 熟, 純, 
処, 署, 諸, 除, 将, 傷, 障, 城, 蒸, 針, 仁, 垂, 推, 寸, 盛, 聖, 誠, 宣, 専, 泉, 
洗, 染, 善, 奏, 窓, 創, 装, 層, 操, 蔵, 臓, 存, 尊, 宅, 担, 探, 誕, 段, 暖, 値, 
宙, 忠, 著, 庁, 頂, 潮, 賃, 痛, 展, 討, 党, 糖, 届, 難, 乳, 認, 納, 脳, 派, 拝, 
背, 肺, 俳, 班, 晩, 否, 批, 秘, 腹, 奮, 並, 陛, 閉, 片, 補, 暮, 宝, 訪, 亡, 忘, 
棒, 枚, 幕, 密, 盟, 模, 訳, 郵, 優, 幼, 欲, 翌, 乱, 卵, 覧, 裏, 律, 臨, 朗, 論, 
揮.

Див. також 
 
 Тисячослів
 Список дзьойо кандзі — список ієрогліфів, якими Міністерство освіти Японії рекомендує обмежуватися в повсякденному вжитку.
 Тойо кандзі — версія Дзьойо кандзі до 1981 року
  — ієрогліфи, що не потрапили до цих списків
  — тест на знання кандзі

Посилання  
 Повний список Кьоїку кандзі на сайті міністерства освіти Японії

Джерела  
 Російськомовна та англомовна версії даної статті
 японнсько-англійський перекладач redfinchjapanese.com  
 http://tangorin.com/  японсько-англійський перекладач tangorin.com 

Списки японських ієрогліфів
Мовна політика
Освіта в Японії